Бањица је насељено мјесто у Босни и Херцеговини у граду Бијељина. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 406 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Манастир Тавна

Референце

Спољашње везе 

 Сајт града Бијељина
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена мјеста Града Бијељине
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини